Религия в Новой Зеландии — совокупность религиозных верований, присущих народам этой страны. Новая Зеландия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии. По состоянию на 2013 год большинство (48 %) населения Новой Зеландии исповедует христианство, 42 процента новозеландцев нерелигиозны, около 6 процентов исповедуют религии, не являющиеся ответвлениями христианства, среди них крупнейшая — индуизм.

Несмотря на отсутствие государственной религии, монарх обязан исповедовать англиканство. Свобода вероисповедания защищается с момента подписания Договора Вайтанги.

До европейской колонизации религией местного населения — маори — был анимизм. Позднее миссионеры-христиане обратили большинство маори в христианство. Среди мигрантов-европейцев, поселившихся в Новой Зеландии, большинство приехало с Британских островов, они основали англиканскую, католическую и пресвитерианскую церкви страны. Шотландские мигранты селились в основном в Отаго и Саутленде, поэтому там самой крупной конфессией было пресвитерианство, в остальных регионах доминировало англиканство. Хотя 47,5 % новозеландцев и называют себя христианами, регулярно посещающих церкви скорее всего около 15 %.

С 1990-х количество христиан постоянно уменьшается, а нерелигиозных — растёт. С началом регулярной миграции в страну из Азии увеличилось и число религиозных не-христиан.

Общие сведения 
По данным переписи 2013 года 48 % населения определили себя как христиан.
Распределение по религиозной принадлежности жителей страны следующее:

Христианство 

После прибытия в Новую Зеландию большого количества европейцев (в основном британцев), а также обращения маори в христианство, оно стало крупнейшей религией страны.

Крупнейшие деноминации христианства мало изменились в период 2001—2006 годов: число католиков и методистов увеличилось, англикан, пресвитериан, конгрегационалистов и реформистов снизилось. Среди малых направлений христианства наибольший рост показало православие (+ 37,8 %), евангельские христиане, рождённые свыше и фундаменталисты (+ 25,6 %), пятидесятники (+ 17,8 %).

Несмотря на то, что позиции христианства остаются сильны, посещаемость новозеландских церквей всегда была в среднем ниже, чем церквей в Западных странах. Оценки посещения церквей находятся в рамках 10—20 процентов; Библейское общество Новой Зеландии указало в своём исследовании 2008 года, что 15 % новозеландцев посещают церковь хотя бы еженедельно, а 20 % — не реже, чем ежемесячно.

Традиционные верования 

Религия маори — язычество, его исторически исповедовали и отчасти исповедуют сейчас маори Новой Зеландии. Характеризуется анимизмом и развитым культом предков. Интересна сложной системой мифологии, сходной в основном с главными мифами народов Полинезии. Христианство вытеснило традиционные верования маори и сегодня большинство маори являются христианами.

Маори создали две синкретические религии на основе христианства: ратана и .

Ислам 

Ислам попал в Новую Зеландию из Азии вместе с мигрантами в середине XIX века. Но рост мусульманской общины начиная с 1990-х годов. Увеличение количества мусульман связано, главным образом, с постоянным притоком в страну беженцев из таких стран, как Фиджи, Сомали, Афганистан, Ирак, Босния и Герцеговина. Кроме того, свой вклад в этот процесс вносят многочисленные студенты из Малайзии и Сингапура. Около 1000 маори приняли ислам. Всего мусульман 1,2 процента.

Иудаизм 

Иудаизм начал проникать на территорию Новой Зеландии в середине XIX века в месте с еврейскими иммигрантами. В 2013 году 0,2 % населения Новой Зеландии идентифицировано как иудеи, по сравнению с переписью 2006 года иудеев стало на 200 человек больше. Наибольшие иудейские общины существуют в таких городах как Окленд, Веллингтон и Данидин. В Данидине работает самая южная синагога в мира.

Бахаи 

Последователи религии бахаи появились в Новой Зеландии в начале XX века. С того времени вера бахаи динамично развивается. В 1924 году было организовано Национальное духовное собрание бахаи Новой Зеландии. В 1957 году бахаи Новой Зеландии избрали своё первое Национальное духовное собрание.
К 1963 году в стране было четыре больших собрания и 18 населенных пунктов с меньшими группами бахаи. В переписи населения 2006 года сообщается о 2800 бахаи в 45 местных ассамблеях и около 20 небольших групп бахаи. По оценкам Управления делами религии, в 2005 году насчитывалось около 7400 бахаи.

Другие религии 
Индуизм, буддизм в Новой Зеландии является религией меньшинства. В основном эти религии исповедуют иммигранты из Азии и их потомки.

Благодаря рассылке по электронной почте в 2001 году более 53 000 человек указали, что являются джедаями. Если бы этот ответ сочли валидным, их доля составила бы 1,5 % от ответивших и джедайство стало бы самой крупной религией страны после христианства, однако  включило их в пункт «ответ понят, но не будет включён в подсчёт». В 2006 году джедаев стало вдвое меньше (20 000).

См. также 
 Население Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального духовного собрания бахаи Новой Зеландии